Il Copa Internacional de Tenis Total Digest è stato un torneo professionistico di tennis giocato su campi in cemento. Faceva parte dell'ATP Challenger Tour. Si è giocata la sola edizione del 2013 a Città del Messico in Messico.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni